Di Francescantonio è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Francescantonio.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente abruzzese e laziale, è presente prevalentemente a Roma e a Monterotondo.

Potrebbe derivare dal nome composto Francesco Antonio.

In Italia conta circa 122 presenze.

La variante Francescantonio è estremamente rara e dovuta ad errori di trascrizione.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani